Ga'anda peut désigner :
 les Ga'anda, un peuple du Nigeria
 le ga'anda, une langue tchadique